Ylivuopio kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ylivuopio (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun, 
Ylivuopio (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (7,89 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn